Выборы в Сенат США в Вашингтоне состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующий сенатор-демократ Патти Мюррей впервые была избрана в 1992 году, набрав 54% голосов и заместив Брока Адамса. Сенатор Мюррей победила на переизбрании на пятый срок в 2016 году, набрав 59% голосов и баллотировалась на переизбрание в 2022 году.

Поскольку в Вашингтоне действует всеобщая система первичных выборов, партии не выдвигали единого кандидата для участия во всеобщих выборах. Вместо этого все кандидаты были включены в единый бюллетень для голосования, независимо от партийной принадлежности. Голосование состоялось 2 августа. По результатам всеобщих выборов Мюррей была переизбрана на шестой срок.

Праймериз

Кандидаты от Демократической партии

Номинант 
 Патти Мюррей — действующая сенатор США от штата Вашингтон (с 1993 года)

Участники праймериз 
 Сэм Кусмир
 Равин Пьер — аэрокосмический инженер, специалист по обработке данных
 Мохаммад Хасан Саид — врач, вечный кандидат
 Брайан Солстин — аэрокосмический инженер, разработчик программного обеспечения
 Фано Черчилль — кандидат в Сенат США (2016)

Кандидаты от Республиканской партии

Номинант 
 Тиффани Смайли — медсестра

Участники праймериз 
 Джон Гюнтер — государственный служащий
 Билл Хирт — вечный кандидат

Независимые и кандидаты от третьих партий

Участники праймериз 
 Тор Амундсон (независимый кандидат) — кандидат в Сенат США (2016, 2018), кандидат в губернаторы Вашингтона (2020)
 Джон Батлер (независимый кандидат)
 Генри Клей Деннисон (Социалистическая рабочая партия) — вечный кандидат
 Чарли Джексон (независимый кандидат) — кандидат в Сенат США (2012, 2012)
 Дан Фан Доан (независимый кандидат)
 Леон Лоусон () — кандидат в губернаторы Вашингтона (2020)
 Наз Пол (независимый кандидат) — застройщик недвижимости
 Дейв Саулибио (республиканец от Кеннеди) — ветеран ВС США, кандидат в Палату представителей (2018, 2020)
 Мартин Хэш (независимый кандидат)

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Патти Мюррей vs. представитель Республиканской партии

Патти Мюррей vs. любого оппонента

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Патти Мюррей
 Сайт кампании Тиффани Смайли

Выборы в Сенат США в Вашингтоне
2022 год в штате Вашингтон